Vollständiger Medaillenspiegel der Asienspiele 2014, die vom 19. September bis 4. Oktober 2014 in Incheon, Südkorea stattfanden. Bei identischer Medaillenbilanz sind die Länder auf dem gleichen Rang geführt und alphabetisch geordnet.

Medaillenspiegel
2014